Иодид кадмия — неорганическое соединение, 
соль металла кадмия и иодистоводородной кислоты с формулой CdI,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действие иода на металлический кадмий при нагревании или в присутствии воды:

 Действие раствора иодистого водорода на карбонат кадмия:

Физические свойства 
Иодид кадмия образует бесцветные кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P m1,
параметры ячейки a = 0,4240 нм, c = 0,6855 нм, Z = 1.

Хорошо растворяется в воде, метаноле, этаноле, диэтиловом эфире.
Слабо растворяется в ацетоне.

При температуре ниже 0°С образует кристаллогидрат состава CdI•4HO.

С аммиаком образует аддукты вида CdI•n NH, где n = 2, 4 и 6.

Применение 
 Катализатор в органическом синтезе.
 Компонент пиротехнических составов.
 Применяется в качестве эффективной смазки.

Биологические свойства  
В высоких концентрациях иодид кадмия(II) CdI очень ядовит, как и многие другие соединения кадмия. Сильнейший неорганический яд. Опасен для окружающей среды.

Литература 
 
 
 
 

кадмий
Галогениды металлов